Chris Dagnall – calciatore inglese
 Dagnall – villaggio nella parrocchia di Edlesborough, nel Buckinghamshire, in Inghilterra
 Ken Dagnall – arbitro di calcio britannico